Нигматулина — женская форма тюркской фамилии .

 Известные носители

В варианте с одной «л» 
 Нигматулина, Венера Абдрахмановна (Ибрагимова) (род. 1962) — советская и казахстанская актриса, певица.
 Нигматулина, Карима Робертовна (род. 1984) — российский и американский специалист в области прикладной математики и экономики, профессор РАН. 
 Нигматулина, Линда Талгатовна (род. 1983) — казахстанская и российская актриса.

В варианте с двумя «л» 
 Нигматуллина, Мухлиса Габдельгаллямовна (более известна как Мухлиса Буби; 1869—1937) — российский мусульманский общественный и религиозный деятель, народная просветительница.
 Нигматуллина (Кайшева), Ульяна Николаевна (род. 1994) — российская биатлонистка.
 Нигматуллина, Фира Гарифовна (1933—2001) — доярка, Герой Социалистического Труда.